Линс (значения) — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Линс, Даниэль (род. 1985) — бразильская волейболистка.
 Линс, Иван (род. 1945) — бразильский композитор-песенник, певец и исполнитель.
 Линс, Осман (1924—1978) — бразильский писатель.
 Линс, Рой (род. 1943) — британский и австралийский музыкант, клавишник.

 Линс де Араужо, Ипожукан (1926—1978) — бразильский футболист, нападающий.

Топоним 
 Линс — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Линс — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.